Стрелково — название населённых пунктов.

Болгария 
 Стрелково — село в Силистренской области.

Россия

Вологодская область 
 Стрелково — деревня в Вологодском районе.
 Стрелково — деревня в Кадуйском районе.

Ивановская область 
 Стрелково — деревня в Ивановском районе.

Кировская область 
 Стрелково — деревня в Верхнекамском районе.

Костромская область 
 Стрелково — деревня в Костромском районе.

Ленинградская область 
 Стрелково — деревня в Тихвинском районе.

Московская область 
 Стрелково — деревня в Клинском районе.
 Стрелково — деревня в городском округе Подольск.